Задонье:
 Задонье — село в Елецком районе Липецкой области.
 Задонье — микрорайон города Донского Тульской области (до 2005 года — посёлок городского типа).